Brinkum (Leer)
 Brinkum (Stuhr)